Vester Nebel Sogn henviser til flere artikler:
 Vester Nebel Sogn (Kolding Kommune) – et sogn i Kolding Kommune og i Vejle Provsti
 Vester Nebel Sogn (Esbjerg Kommune) – et sogn i Esbjerg Kommune og i Skads Provsti